Села:
 Грабщина — Сумська область, Липоводолинський район
 Грабщина — Чернігівська область, Талалаївський район

 Грабщина — колишня назва села Лісове Миргородського району Полтавської області